Благообразов — русская фамилия.

Носители 
 Благообразов, Алексей Сергеевич (1906—1969) — советский композитор, музыкальный педагог.
 Благообразов, Владимир Сергеевич (1896—1967) — советский актёр.
 Благообразов, Сергей Сергеевич (1902—1992) — советский и российский хоровой дирижёр, музыкальный педагог.